Сирано де Бержерак может означать:

Люди

 Сирано де Бержерак, Савиньен (1619—1655) — французский писатель, поэт, драматург

Произведения искусства

 Сирано де Бержерак — пьеса Эдмона Ростана
 Сирано де Бержерак — фильм Майкла Гордона, в роли Сирано — Хосе Феррер (1950)
 Сирано де Бержерак — телеспектакль Сергея Евлахишвили, в роли Сирано — Георгий Тараторкин (1983)
 Сирано де Бержерак — фильм Наума Бирмана, в роли Сирано — Григорий Гладий (1989)
 Сирано де Бержерак — фильм Жана-Поля Раппно, в роли Сирано — Жерар Депардье (1990)
 Сирано де Бержерак — телеспектакль Павла Хомского и Леонида Фомина, в роли Сирано — Александр Домогаров (2006)